Cheilea är ett släkte av snäckor. Cheilea ingår i familjen toffelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Toffelsnäckor
Cheilea